ZDY – Dworzec kolejowy w Rønne
 ZDY – oznaczenie IATA dla lotniska na wyspie Dalma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich